Квасов — русская фамилия. Женская форма Квасова.

Известные носители 
 Квасов, Александр Сергеевич (1933—1999) — советский и российский художник.
 
 Квасов, Анатолий Николаевич (1935—2007) — художественный руководитель ансамбля песни и пляски.
 Квасов, Андрей Васильевич (до 1720 — после 1777) — русский архитектор.
 Квасов, Виктор Иванович (род. 1941) — советский футболист.
 
 Квасов, Григорий Васильевич (1905—1977) — советский государственный деятель.
 Квасов, Иван Иванович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Квасов, Михаил Егорович (1905—1986) — советский украинский партийный деятель.
 Квасов, Олег Константинович (1928—2012) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Аргентине (1983—1990).
 Квасов, Ярослав Игоревич (род. 1992) — украинский футболист.

Населённые пункты 
 Квасов — село в Волынской области Украины.